

Patronyme 

 François Lesné, religieux français ;
  (1722-1800), médecin français ;
 Gérard Lesne (1956-), contreténor français ;
  (1871-1949), entomologiste français ;
 Sylvain Lesné, neuroscientifique français.

Toponyme
Lesne est un toponyme :

Lesné est un village situé dans la région de Košice ;

Budziska Leśne est un village de la voïvodie de Varmie-Mazurie, dans le powiat de Giżycko ;
 Boguty-Leśne est un village de la gmina de Boguty-Pianki dans la powiat d'Ostrów Mazowiecka de la voïvodie de Mazovie ;
 Chyliny Leśne est un village de la gmina de Szelków dans la powiat de Maków de la voïvodie de Mazovie ;
 Grabowo Leśne est un village situé dans le gmina de Janowiec Kościelny, dans le powiat de Nidzica, dans la voïvodie de Varmie-Mazurie ;
 Łazy Leśne est un village situé dans la gmina de Kampinos, dans la Powiat de Varsovie-ouest et la voïvodie de Mazovie ;
 Leśne Odpadkiest un village de la gmina de Brójce, du powiat de Łódź-est, dans la voïvodie de Łódź ;
 Leśne Pólko est un village situé dans le gmina de Nidzica, dans le powiat de Nidzica, dans la voïvodie de Varmie-Mazurie ;
 Leśne Śliwki est un village situé dans le gmina de Nidzica, dans le powiat de Nidzica, dans la voïvodie de Varmie-Mazurie ;
 Murzynowo Leśne est un village de la gmina de Krzykosy dans la powiat de Środa Wielkopolska de la voïvodie de Grande-Pologne ;
 Radłowo Leśne est un hameau de la gmina de Strzałkowo dans le powiat de Słupca de la voïvodie de Grande-Pologne ;
 Uroczysko Leśne] est une localité de la gmina de Krzyżanów, du powiat de Kutno, dans la voïvodie de Łódź ;
 Zaręby Leśne est un village de la gmina de Zaręby Kościelne dans la powiat d'Ostrów Mazowiecka de la voïvodie de Mazovie ;
 Zaręby-Góry Leśne est un village situé dans la gmina de Czyżew, dans le Powiat de Wysokie Mazowieckie, dans la voïvodie de Podlachie ;